Reichenau može značiti:

Reichenau (otok), Njemačka
Reichenau (Baden-Württemberg), općina na istoimenom otoku, okrug Konstanz, Njemačka
Reichenau im Mühlkreis,Donja Austrija, Austrija
Reichenau (Koruška), Austrija
Reichenau (Švicarska), Švicarska
Reichenau an der Rax, Donja Austrija, Austrija
Bogatynia, Donja Šleska, Poljska, do 1945. je nosio ime Reichenau

Osobe 
Walther von Reichenau-njemački feldmaršal